

Mitologia 
 Anfitea – personaggio della mitologia greca, madre di Anticlea e nonna di Ulisse
 Anfitea – personaggio della mitologia greca, moglie di Licurgo e madre di Archemoro
 Anfitea – personaggio della mitologia greca, figlia di Pronace e sposa di Dione o Adrasto
 Anfitea – personaggio della mitologia greca, moglie di Eolo

Note